Высокополье () — посёлок в Рассветовском сельсовете Добрушского района Гомельской области Республики Беларусь.

География

Расположение 
В 11 км на юго-восток от Добруша и железнодорожной станции в этом городе, в 39 км от Гомеля.

Транспортная система 
Рядом автодорога Добруш  — Кузьминичи. В посёлке 8 жилых домов (2004 год). Планировка состоит из слегка искривлённой короткой улицы с почти широтной ориентацией. Застройка деревянными домами.

Экология и природа

История 
Посёлок основан в начале XX века переселенцами с соседних деревень. В 1926 году в Новопутьевском сельсовете Добрушского района Гомельского округа. В 1932 году жители посёлка вступили в колхоз.

Во время Великой Отечественной войны оккупанты в сентябре 1943 года полностью сожгли посёлок.

В 1959 году деревня находилась в составе совхоза «Новый путь» с центром в деревне Иговка.

Население

Численность 
2004 год — 8 дворов, 13 жителей

Динамика 
 1926 год — 21 двор, 104 жителей
 1940 год — 29 дворов, 117 жителей
 1959 год — 91 житель (согласно переписи)
 2004 год — 8 дворов, 13 жителей

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

См. также 

 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Ссылки 

Населённые пункты Добрушского района